Hotel Hafnia har flere betydninger:

Hotel Hafnia (København) – et hotel i Danmark.
Hotel Hafnia (Tórshavn) – et hotel på Færøerne.
Hotel Hafnia (Esbjerg) – et hotel i Danmark.